Il doppio del torneo di tennis Bancolombia Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Chris Drake che hanno battuto in finale Ramón Delgado e André Sá per walkover.

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Chris Drake (Campioni)
 Hugo Armando /  Sergio Roitman (semifinali)

 Adrián García /  Santiago González (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2006